Gomia steht für:
 Gomia (Indien), Block im indischen Distrikt Bokaro, Bundesstaat Jharkhand, siehe Bokaro (Distrikt) #Verwaltungsgliederung
 34-Gomia, ein Wahlkreis zum Parlament des indischen Bundesstaates Jharkhand, siehe Liste der Wahlkreise in Indien #Jharkhand